CR1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 569 амінокислот, а молекулярна маса — 62 714.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Система комплементу
Білкові рецептори